New England kan syfta på:

New England – ett område i USA
New England (dominion) – en administrativ union av engelska besittningar i Nordamerika 1686–1689
New England-kolonierna – brittiska kolonier i Nordamerika
New England-konfederationen – en militär allians mellan de engelska besittningarna Massachusetts Bay, Plymouth, Connecticut och New Haven åren 1643-1684
 New England Journal of Medicine – medicinsk tidskrift
 New England-orkanen 1815 – en orkan som slog i New England i september 1815
 New England-orkanen 1938 – den första större orkanen att slå till i New England sedan 1869
 A New England – sång av Billy Bragg, berömd tolkning av Kirsty MacColl

Sport
New England Revolution – ett fotbollslag som spelar i MLS
New England Patriots – klubb för amerikansk fotboll
New England Whalers – ishockeyklubb som senare bytte namn till Hartford Whalers

TV
 Comcast Sportsnet New England – en regional kabel-TV-kanal med sportinriktning
 New England Cable News – en regional kabel-TV-kanal i USA som täcker hela New England
New England Sports Network – en regional kabel-TV-kanal med sportinriktning